Frederik, mannelijke voorvaam, zie ook Fred, Freddy
 Freddie (zanger), Hongaarse zanger
 Freddie (televisieserie), Amerikaanse comedyserie uit 2005-2006